Mawayana (volk) - volk in Zuid-Amerika
 Mawayana (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk